|-
| 146501 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146502 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146503 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146504 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146505 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146506 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146507 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146508 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146509 - ||  || 19 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146510 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146511 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146512 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146513 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146514 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146515 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146516 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146517 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146518 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146519 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146520 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146521 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146522 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146523 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146524 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146525 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146526 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146527 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146528 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146529 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146530 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146531 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146532 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146533 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146534 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146535 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146536 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146537 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146538 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146539 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146540 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146541 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146542 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146543 - ||  || 21 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146544 - ||  || 26 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146545 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146546 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146547 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146548 - ||  || 28 septembrie 2001 ||  || , 
|-
| 146549 - ||  || 21 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146550 - ||  || 23 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146551 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146552 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146553 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146554 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146555 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146556 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146557 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146558 - ||  || 20 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 146559 - ||  || 23 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146560 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146561 - ||  || 7 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146562 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146563 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146564 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146565 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146566 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146567 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146568 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146569 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146570 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146571 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146572 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146573 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146574 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146575 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146576 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146577 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146578 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146579 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146580 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146581 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146582 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146583 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146584 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146585 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146586 - ||  || 6 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146587 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146588 - ||  || 13 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146589 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146590 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146591 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146592 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146593 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146594 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146595 - ||  || 14 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146596 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146597 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146598 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146599 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146600 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-